Manio Emilio Lépido puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Manio Emilio Lépido.— Cónsul en el año 66 a. C.
 Manio Emilio Lépido (cónsul 11).— Cónsul en el año 11.
 Manio Emilio Lépido (decenviro).— Decenviro en el año 211 a. C.
 Manio Emilio Lépido (procuestor).— Procuestor en Acaya.
 Manio Emilio Lépido (triumvir monetalis).— Triunviro de la moneda en los años 110 a. C.